The Riddle (album), een album van Dave Brubeck uit 1959
 The Riddle (lied), een lied van Nik Kershaw uit 1984, dat in 1999 in een andere versie werd uitgebracht door Gigi d'Agostino
 The Riddle (2007), een film uit 2007